Van der Valk (bedrijf), een horecaketen en familiebedrijf
 Verschillende personen die deel uitmaken van de familie die dit bedrijf uitbaten, waaronder:
 Martien van der Valk sr.
 Gerrit van der Valk
 Toos van der Valk
 Arie van der Valk
 Sandra van der Valk
 Chris van der Valk
 Henderikus van der Valk

 Een architect
 Jan van der Valk

 Van der Valk (televisieserie), een Britse televisieserie